Qarsaalik bezeichnet:
 Qarsaalik (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qarsaalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qarsaalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland